TRIM64C () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 11-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 447 амінокислот, а молекулярна маса — 51 329.

Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Некатегоризовані білки